Гу́став Ва́за или Гу́став I (, правильнее Гу́став Ва́са; 12 мая 1496 — 29 сентября 1560) — регент шведского королевства с 23 августа 1521 г., король Швеции с 6 июня 1523 г. До вступления на престол — Гу́став Э́рикссон ().

Биография 
Густав Эрикссон родился в родовом замке Стуре Рюдбохольм в 1496 году, предположительно 12 мая. Его отец Эрик Юханссон Васа (1470—1520) приходился племянником не имевшему детей регенту Швеции Стену Стуре Старшему. О детстве Густава сохранилось много рассказов, обнаруживающих раннее развитие наклонности к господству и лидерству. Король Ханс Датский хотел увезти Густава с собой в Данию и там воспитать его, но Стен Стуре не отпустил мальчика. С 13 лет начинается школьная жизнь Густава в Уппсале. Густав продержался в школе всего два года, так как не мог выносить поведение своего датского учителя. По словам кузена он пробил своим кинжалом Библию и сказал: «Тысяча чертей на тебя и твою школу» — шпалера с изображением этого деяния выставлена в Уппландском музее в Уппсале.

В 1514 году Густав поселился при дворе Стена Стуре Младшего; в двадцать лет он уже принимал участие в войне с Данией и проявил большую храбрость. После перемирия с Кристианом II Густав был отправлен заложником в Данию. Отсюда он бежал сначала в Любек, а потом в Даларну. Бегство Густава породило целый ряд более или менее фантастических рассказов. В частности, 90 километровая лыжная гонка Васалоппет (забег Васы) отражает легендарное бегство Густава Вазы из Муры в Сэлен в канун Нового 1521 года от датской стражи — пробежав на лыжах 90 км до селения Сэлен, его смогли догнать два самых быстрых лыжника, которых жители города Мура с опозданием послали вслед, желая уговорить Густава возглавить их восстание. В Даларне с декабря 1520 года он старался поднять восстание против Дании; сначала у него было немного сторонников в городе Мура, и он собирался бежать в Норвегию, но затем, с приходом датчан, возмущение местных крестьян возросло и дело пошло успешно. В 1521 году восстание охватило весь край. Густав двинулся к Стокгольму; по дороге, в Вадстене, представители сословий поклялись ему в верности как главе и ландсгерру всей Швеции. Получив значительную помощь из Любека, Густав начал осаду Стокгольма. Город сдался ему 20 июня 1523 года. Ещё раньше Густав был избран королём Швеции. Кальмарская уния перестала существовать.

Густав I ввёл в Швеции реформацию, преимущественно ввиду её практических, финансовых выгод. Реформация утвердилась в Швеции в 1527 году, на риксдаге в Вестеросе; в том же году король прибег к редукции церковных имений, оконченной лишь к 1540 году. Доход епископов уменьшился в десять раз. Юрисдикция епископов ограничивалась с этих пор только правом наблюдать за нравственностью духовенства и правом вмешательства в вопросах о браке. Ни одна церковная реформа не могла быть проведена без согласия короля.

После утверждения реформации началась борьба Швеции с Данией против Кристиана II и Любека, за которых стоял Карл V. Мир заключен был в 1544 году в Шпейере. Для ослабления влияния Любека Густав сблизился с Голландией и Англией. Он также заботился о развитии шведской торговли и промышленности. В 1544 году, на новом съезде в Вестеросе, шведский королевский престол был закреплён за домом Васа. В последние годы своего царствования Густав предпринял борьбу с Россией, которую вёл неудачно и поспешил окончить через два года; затем он вмешался в ливонские распри, приведшие к Ливонской войне. Король скончался 29 сентября 1560 года в Стокгольме.

В честь Густава I в 1772 году был учреждён орден Васы, его именем назван районы Стокгольма и Гётеборга Васастан, парки Васапарк. С 1922 года проводится престижный лыжный марафон Васалоппет.

Браки и дети 

Первой женой (с 1531) Густава была Екатерина Саксен-Лауэнбургская (1513—1535). У них был один сын:
 Эрик XIV (1533—1577), герцог Кальмара, король Швеции (1560—1568)

Второй женой (с 1536) Густава была Маргарита Лейонхувуд (1514—1551). У них было десять детей:
 Юхан III (1537—1592), герцог Финляндии, король Швеции (1567—1592)
 Катарина (1539—1610), жена Эдцарда II, графа Восточной Фрисландии
 Сесилия (1540—1627), жена Кристофа II, маркграфа Баден-Родемахерна
 Магнус (1542—1595), герцог Вестанстона (западная часть Эстергётланда) и граф Даль (Дальсланд), психически болен
 Карл (1544)
 Анна (1545—1610), жена Георга Иоганна I, графа фон Фельденц
 Стен (1546—1547)
 София (1547—1611), жена Магнуса II, герцога Саксен-Лауэнбурга, который был племянником Екатерины Саксен-Лауэнбургской
 Елизавета (1549—1597), жена Кристофа, герцога Мекленбурга
 Карл IX (1550—1611), герцог Сёдерманланда, Нерке, Вермланда и северного Вестергётланда, регент Швеции (1599—1604), король Швеции (1604—1611)

Третьей и последней женой (с 1552) Густава была Катарина Стенбок. В браке детей не было.

Титул 
 с 6 июня 1523 года — Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung (Божьей милостью Король Шведов, Готов и Вендов).

Рецепция в искусстве 
Оперу «Густав Ваза» (на шведское либретто) написал немецкий композитор И. Г. Науман. Премьера оперы состоялась в Шведской королевской опере в 1786 г. Русская писательница Е. И. Титова написала пьесу «Густав Ваза, или Торжествующая невинность» (СПб., 1810), которая впервые была поставлена в Придворном театре в июне 1809 года с участием А. С. Яковлева и А. Д. Каратыгиной.

См. также 
 Список королей Швеции
 Андреэ, Лаврентий — канцлер при Густаве I

Примечания

Библиография 
 
 Форстен Г. В. Борьба из-за господства на Балтийском море, 1884.
 Lagerqvist L.-O. Gustav Eriksson (Vasa) i Dalarna 1520—1521. Minnen, myter och monument. — Stockholm, 1993.
 Lagerqvist L.-O. Gustav Vasa — landsfader eller tyrann? — Stockholm, 2002.
 Svalenius I. Gustav Vasa. — Stockholm, 1950.
 Гейссер, Людвиг. История Реформации в Швейцарии, Дании, Швеции и Англии (1850) / См.: Лютер, Мартин. О свободе христианина. [Сборник]. Уфа: ARC, 2013. С. 489—531. ISBN 978-5-905551-05-5.
 Сварт, Петрус; Westin, Gunnar T. (1964). Густава Ваза. Живая литература. Стокгольм: природа и культура. ISBN 99-0208799-X.
 Лагерквист, Ларс О.. «Экономист на престоле: Густав Ваза твердо владел монетарной политикой 16-го века» (1996). Популярная история (Лунд: популярная история, 1991-) 1996: 5, с. 8-13. ISSN 1102-0822. ISSN 1102-0822 ISSN 1102-0822.
 Ларссон, Олле (2008). « Густав Ваза — революционер, который построил нацию». Популярная история (№ 3).
 Робертс, Майкл; Мац, Ричард. Густав Ваза. Стокгольм: Норстедт (1970). Libris 8080006.
 Троелс-Лунд, Троелс Фредерик; Фабрициус, Кнуд. Ежедневная жизнь в скандинавском регионе в 16 веке. 2, фермы и таунхаусы. Стокгольм: Бонниер (1945). Libris 634243.
 Westin, Gunnar T. (1971). Борьба за власть в конце Средней Швеции: очерки и исследования. Стокгольм: природа и культура. Libris 21046.

Ссылки 

 Густав Ваза
 короли Швеции.

Регенты Швеции
Правители Европы XVI века
Политики Швеции XVI века
Персоналии:Лютеранство
Персоналии:Реформация
Вааса
Основатели городов